Il doppio del torneo di tennis Eastbourne International 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ove Nils Bengtson e Jim McManus che hanno battuto in finale Manuel Orantes e Ion Țiriac 6-4, 4-6, 7-5.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eastbourne International 1973